Mathilde de Brabant (v.1200-1267), fille d'Henri , duc de Brabant, et de Mathilde de Boulogne et d'Alsace, épouse en 1212 Henri V de Brunswick, comte palatin du Rhin, puis en 1214 Florent IV, comte de Hollande.
 Mathilde de Brabant (1224-1288), fille d'Henri II, duc de Brabant et de Marie de Hohenstaufen, épouse en premières noces Robert  d'Artois (en 1237) puis Guy III de Châtillon-Saint-Pol (vers 1254).

Homonymie dynastique